Pianello, een gemeente in het Franse departement Haute-Corse, regio Corsica ; 
 Pianello del Lario, een gemeente in de Italiaanse provincie Como, regio Lombardije ;
 Pianello Val Tidone, een gemeente in de Italiaanse provincie Piacenza, regio Emilia-Romagna ;
 Pianello Vallesina, een plaats in de Italiaanse gemeente Monte Roberto ;